Зелёное — многозначный ойконим:

Казахстан 
 Зелёное — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Зелёное — упразднённое село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Зеленое — село в Зеленовском сельском округе Зеленовского района Западно-Казахстанской области.
 Зеленое — село в Мичуринском сельском округе Зеленовского района Западно-Казахстанской области.
 Зеленое — прежнее, до 2007 г., название села Коктогай в Индерском районе Атырауской области
 Зеленое — прежнее, до 1992 г., название аула Алгабас в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

Киргизия 
 Зелёное — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 

 Зеленое — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Зелёное — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Зеленое — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Зеленое — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Зелёное — село в Усть-Абаканском районе Хакасии.
 Зелёное — поселок в Шелковском районе Чеченской республики.
Зелёное — с 2002 по 2011 название села Зелёный в Лазовском районе Приморского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Зелёное — село в Бахчисарайском районе.
 Зелёное — село в Нижнегорском районе.
 Зелёное — исчезнувшее село на территории Городского округа Судак/Судакского городского совета.

Украина

Винницкая область 
 Зелёное — село, Барский район

Волынская область 
 Зелёное — село, Гороховский район

Днепропетровская область 
 Зелёное — село, Верхнеднепровский район
 Зелёное — посёлок городского типа, Криворожский городской совет
 Зелёное — село, Никопольский район
 Зелёное — село, Павлоградский район
 Зелёное — посёлок, Пятихатский район
 Зелёное — село, Синельниковский район
 Зелёное — село, Софиевский район

Донецкая область 
 Зелёное — село, Александровский район
 Зелёное — село, Амвросиевский район
 Зелёное — село, Добропольский район
 Зелёное — село, Покровский район
 Зелёное — село, Старобешевский район

Житомирская область 
 Зелёное — село, Ружинский район

Запорожская область 
 Зелёное — село, Вольнянский район
 Зелёное — село, Гуляйпольский район
 Зелёное — посёлок, Мелитопольский район
 Зелёное — село, Новониколаевский район

Ивано-Франковская область 
 Зелёное — село, Верховинский район

Киевская область 
 Зелёное — село, Згуровский район

Кировоградская область 
 Зелёное (быв. Ленина Первое) — село в Александрийском районе.
 Зелёное — село, Компанеевский район
 Зелёное — село, Новомиргородский район
 Зелёное — село, Петровский район

Николаевская область 
 Зелёное — село, Веселиновский район
 Зелёное — село, Николаевский район

Одесская область 
 Зелёное — село, Белгород-Днестровский район

Полтавская область 
 Зелёное — село, Кобелякский район
 Зелёное — село, Шишацкий район

Ровненская область 
 Зелёное — село, Владимирецкий район
 Зелёное — село, Дубенский район

Сумская область 
 Зеленое — село, Белопольский район
 Зелёное — село, Недригайловский район

Тернопольская область 
 Зелёное — село, Борщёвский район
 Зелёное — село, Гусятинский район

Харьковская область 
 Зелёное — село, Харьковский район.
 Зелёное (Харьков) — бывший посёлок Дергачёвского района Харьковской области.

Херсонская область 
 Зелёное — село, Верхнерогачикский район
 Зелёное — село, Новотроицкий район
 Зелёное — посёлок, Скадовский район

Черниговская область 
 Зелёное — село, Бобровицкий район
 Зелёное — посёлок, Городнянский район

Прочее 
 Зелёное — остановочный пункт Белорусской железной дороги.

См. также

Примечания